Moyenne à la batte, ou moyenne au bâton, désigne :
 Une statistique utilisée au baseball.
 Une statistique utilisée au cricket.